Landtagswahlkreis Unna steht für:

 Landtagswahlkreis Unna I
 Landtagswahlkreis Unna II